Evangelion puede referirse a:

 Neon Genesis Evangelion, serie de anime;
 EVA, mecha o máquinas pertenecientes a la serie de anime;
 Evangelion, álbum de la banda Behemoth.